Smaragdküste werden folgende Küsten genannt:

Costa Esmeralda in Veracruz, Mexiko
Costa Smeralda auf Sardinien, Italien
Côte d’Émeraude in der Bretagne, Frankreich
Fort Walton Beach (The Emerald Coast) in Florida, USA